

Cinéma 

 Body and Soul est un film américain de Charles Swickard sorti en 1920 ;
 Body and Soul est un film américainde Oscar Micheaux sorti en 1925 ;
 Body and Soul est un film américain de Alfred Santell sorti en 1931 ;
 Body and Soul est le titre original du film américain Sang et Or, réalisé par Robert Rossen en 1947 ;
 Body and Soul est un film néerlandais de Rene Daalder sorti en 1966 ;
 Body and Soul est un film américain de George Bowers sorti en 1981 ;
 Body and Soul est un film américain réalisé par Sam Henry Kass en 1999 ;
 Body and Soul est un film américain réalisé par Kelley Cauthen en 2006.

Télévision 
 Body & Soul est une série télévisée britannique diffusée en 1993 ;

Musique

Album 
 Body and Soul est le titre d'un album de Joe Jackson sorti en 1984 ;

Chanson 

 Body and Soul est un standard de jazz écrit par Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton et Johnny Green ;
 Body and Soul est le titre d'un single de SPEED sorti en 1996.

Littérature 

 Body and Soul est un roman de l'écrivain américain Frank Conroy publié en 1993. Le roman raconte le parcours du protagoniste Claude Rawlings jusqu'à sa consécration comme pianiste professionnel.

Événement 

 Body and Soul était le nom d'une soirée House qui avait lieu tous les dimanches à New York entre 1996 et 2003.